Пассиона́рии  (от фр. passionner — «увлекать, возбуждать, разжигать страсть») — в пассионарной теории этногенеза люди, обладающие врождённой способностью абсорбировать из внешней среды энергии больше, чем это требуется только для личного и видового самосохранения, и выдавать эту энергию в виде целенаправленной работы по видоизменению окружающей их среды. Судят о повышенной пассионарности того или иного человека по характеристике его поведения и психики.

Термин введён Л. Н. Гумилёвым.

Пассионарии — особи энергоизбыточного, активного общественного типа. Антипод пассионарию — субпассионарий, особь энергодефицитного типа. 

Являясь людьми нового склада в популяции, пассионарии ломают сложившийся уклад жизни, из-за чего вступают в конфликт с обществом. Они организуются в группы (консорции), те, в свою очередь, становятся ядрами новых этносов, образующихся обычно через 130—160 лет после «толчка», и выдвигают идеологии, становящиеся их доминантами.

Это предприимчивые, активные и рисковые люди, стремящиеся к выполнению поставленной задачи, преодолевающие страх смерти.

Термин широко применяется только на постсовестком пространстве.

Работы Гумилева столкнулись с серьёзной критикой. Учёные отмечают, что автор демонстрирует незнание источников и производит их вольную трактовку, а работы рассматривают как ненаучные. Взгляды Гумилёва, выходившие далеко за рамки традиционных научных представлений, вызывают споры и острые дискуссии среди историков, этнологов и др. Его работа не встретила понимания и поддержки учёных ни в СССР, ни за пределами Советского Союза. Учёные рассматривают пассионарную теорию как выходящую за рамки науки, квазинаучную или псевдонаучную. [⇨]

См. также 
 Virtù

Источники 
 
  

Пассионарная теория этногенеза
Психология личности